Га́льченко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Гальченко Анатолій Васильович (1935) — український поет
 Гальченко Андрій Володимирович (1971) — народний депутат України 8-го скликання
 Гальченко Георгій Лукич (1919—1989) — радянський физиохимик, учасник Великої Вітчизняної війни, кандидат хімічних наук (1951), доктор хімічних наук (1972), професор кафедри фізичної хімії (1975), завідувач лабораторією термохімії їм. В. Ф. Лугинина (1961—1988) хімічного факультету МДУ їм. М. В. Ломоносова.
 Гальченко Іван Васильович (1947)— український педагог, заслужений працівник освіти України, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Гальченко Микола Петрович (1920—1943) — молодший сержант Робітничо-селянської Червоної Армії, учасник Великої Вітчизняної війни, Герой Радянського Союзу (1944).
 Гальченко Сергій Анастасійович (1947) — літературознавець, старший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Заслужений працівник культури України